Percy Borda Huyhua, también llamado Chakuq Killinchu (Pueblo Libre, entonces distrito de Kimbiri, hoy distrito de Villa Kintiarina, provincia de La Convención, departamento del Cuzco, Perú, 1994) es un docente de quechua y escritor peruano. Ha escrito poemas en quechua, machiguenga y castellano y cuentos en quechua.

Biografía 
Percy Borda Huyhua creció como hijo de Victoria Huyhua Quispe, que fue quechua de Chaqu (Tambo, La Mar, Ayacucho), y de un padre quechua. Nació en Pueblo Libre a orillas del río Apurímac en la provincia de la Convención, pero en 2003 la familia se mudó a San Antonio en el distrito de Anco en la provincia de la Mar en Ayacucho, donde vivió con la cultura ayacuchana. Aprendió el quechua ayacuchano y el machiguenga. Estudió Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima. Escribió poemas y cuentos, que publicó en revistas. En 2016 salió su primer poemario Nina Qallu (segunda edición: 2019). Con otros estudiantes, fundó los colectivos “Rimaypacha” y “Llaqtapa Harawiynin tuta” y es miembro de “Warmakuna RIDEI”. En 2018 publicó su poemario Churmichay.

Con compañeros quechuahablantes, en 2019 fundó la revista cultural Ñawray editada en quechua.

Obras

Poesía en quechua 
 2016: Nina qallu. Lima: Pakarina ediciones.
 2018: Churmichay. Lima: Editorial PerMemsam (Grupo Desmesura).

Cuentos en quechua 
 2020, Nancy Castillo y Percy Borda: Supay atuq. Lima: Juan Gutemberg Editores Impresores.

Referencias

Enlaces externos 
 Eloy Huamán Reyes: Musuq harawiqkuna (Edison Percy Borda Huyhua, Elizabeth Ocsa Quispe, Edwin Lucero Rinza). Indígenas del Perú, 28 de julio de 2018.

Escritores de Perú
Escritores en quechua
Escritores en español del siglo XXI
Traductores de Perú
Escritores plurilingües